Centrale Commissie voor de Filmkeuring
Zwitserse federale spoorwegen
Children's Film Foundation (CFF)